A 2006. évi téli olimpiai játékokon a sífutás férfi 30 km-es versenyszámát február 12-én rendezték Pragelatóban. Az aranyérmet az orosz Jevgenyij Gyementyjev nyerte meg. A versenyszámban nem vett részt magyar versenyző.

A versenyzők az első 15 km-t klasszikus stílusban teljesítették, majd sílécet cseréltek, ami körülbelül 30–40 másodpercet vett igénybe. Ezt követően a másik 15 km-t szabad stílusban futották. Ebben a formában először rendeztek versenyszámot a téli olimpián, azonban gyakorlatilag a 2002-ben megrendezett üldözőversenyt váltotta fel.

Végeredmény 
Az időeredmények másodpercben értendők.

Források 

F30